Kostołuskie (Chondrostei) - podgromada ryb promieniopłetwych (Actinopterygii). 
 Kostołuskie (Holostei) – infragromada ryb promieniopłetwych

Przypisy